Classement par ordre alphabétique du prénom :
 Hélène Koscielniak, auteur canadienne ;
 Jean-Pierre Koscielniak (1967-), historien et écrivain français ;
 Krzysztof Kościelniak (né en 1965), prêtre et historien polonais.